Slag bij Santa Cruz de Tenerife (1657), tijdens de Spaans-Engelse Oorlog (1654–1660)
 Slag bij Santa Cruz de Tenerife (1706), tijdens de Spaanse Successieoorlog
 Slag bij Santa Cruz de Tenerife (1797), een mislukte Britse inval tijdens de Eerste Coalitieoorlog